Пятино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пятино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Пятино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Пятино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Пятино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Пятино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Пятино — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Пятино — деревня в Любимском районе Ярославской области.